über:morgen – Das Zukunftsmagazin ist eine österreichische Fernsehsendung, das von 2011 bis 2013 produziert wurde und über zukunftsrelevante Themen berichtet. Moderiert wurde die Sendung von Hubert Nowak und Tiba Marchetti.

Konzept 
Die Sendung widmet sich Themen, die in Zukunft wahrscheinlich an Relevanz gewinnen werden. Dies betrifft z. B. technologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen und neue Erkenntnisse in der Wissenschaft.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Sendung wurde zwischen 2011 und 2013 in Österreich produziert. Dabei sind 79 Folgen entstanden.  Regie führte Dr. Ute Gebhardt.

Die Erstausstrahlung erfolgte am 13. Februar 2011 auf 3sat. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf ORF eins.

Episodenliste

Weblinks 
 

Informationssendung (Fernsehen)
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre